Belgian Air Force, de Belgische luchtmacht, nu het Luchtcomponent van de Belgische Strijdkrachten
BAF (motorfiets); een historisch Tsjechisch motorfietsmerk
Baf; Turkse benaming voor de Cypriotische plaats Paphos
BaF; een afkorting van de Belgian Anti-piracy Federation 
Belgian Acupunctors Federation BAF; erkende beroepsvereniging van Belgische Acupuncturisten.
Bunker adjustment factor; wanneer de brandstofprijzen onderhevig zijn aan grote prijsschommelingen, wordt door de rederij soms een bunkertoeslag aangerekend om de risico’s van prijsschommelingen te compenseren.
British Air Ferries; voorloper van British United Air Ferries
Brabants Apothekers Forum, de beroepsvereniging voor Vlaams-Brabantse officina-apothekers en hun team.